Desa Malangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Malangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Malangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 108,25), 
 Desa Malangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,11, long 107,34), 
 Desa Malangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Malangsari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar